A Profesionałna futbołna grupa (2008/2009) była 85. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Sezon rozpoczął się 9 sierpnia 2008, a zakończył w maju 2009. Tytułu nie obroniła drużyna CSKA Sofia. Nowym mistrzem Bułgarii został zespół Lewski Sofia.

Spadki i awanse

Zespoły awansujące z ligi B PFG po sezonie 2007–08 
 Zwycięzca grupy zachodniej: 
 Zwycięzca grupy wschodniej: 
 Zwycięzca baraży:

Zespoły które spadły do ligi B PFG po sezonie 2007–08

Drużyny

Tabela 

||rowspan=9 style="background-color:white;"|

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
Aktualizacja: 23 maja 2009; Źródło: www.bulgarian-football.com
 16 bramek
  Martin Kamburow ()

 13 bramek
  Dormuszali Saidhodża (/)1

 12 bramek
  Georgi Iwanow ()

 11 bramek
  Jordan Jurukow ()

 10 bramek
  Georgi Christow ()
  Michel ()

 9 bramek
  Zoran Baldowaliew ()
  Krum Bibiszkow ()
  Pavle Delibašić ()
  Mirosław Manołow ()
  Saša Simonović ()
  Iwan Stojanow ()
  Jordan Todorow ()

Uwagi:
1Salihodża zdobył sześć bramek dla drużyny  zanim został sprzedany do drużyny  podczas zimowego okienka transferowego sezonu 2008/2009

Przypisy 

2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
2008 w Bułgarii
2009 w Bułgarii